Списак највиших православних цркава и звоника на свету (70 метара).

Цркава

Звоника

Референце 

Православни храмови
Највише православне цркве и звоници